Патрісія Гай-Буле і Мерседес Пас були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гай-Буле, яка виступала в парі з Енн Гроссман.

Гроссман і Гай-Буле програли в першому колі парі Лаура Голарса і Кароліна Віс.

Джилл Гетерінгтон і Елна Рейнах виграли титул, перемігши у фіналі Голарса і Віс з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лаура Голарса /  Кароліна Віс (фінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Елна Рейнах (чемпіонки)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Алексія Дешом-Баллере /  Жюлі Алар (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1995